

Bielorussia
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Brėst
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Vicebsk nel Distretto di Hlybokae
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Vicebsk nel Distretto di Lepel'
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Vicebsk nel Distretto di Miëry nello Jazenski sel'savet
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Vicebsk nel Distretto di Miëry nel Perabrodski sel'savet
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Vicebsk nel Distretto di Miëry nel Tyrkoŭski sel'savet
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Vicebsk nel Distretto di Čašniki
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Vicebsk nel Distretto di Rasony
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Vicebsk nel Distretto di Šumilina nel Kaŭljakoŭski sel'savet
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Vicebsk nel Distretto di Šumilina nel Sirocinski sel'savet
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Homel' nel Distretto di Chojniki
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Homel' nel Distretto di Žlobin
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Hrodna nel Distretto di Ašmjany
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Hrodna nel Distretto di Lida
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Mahilëŭ nel Distretto di Asipovičy
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Mahilëŭ nel Distretto di Babrujsk
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Minsk nel Distretto di Dzjaržynsk
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Minsk nel Distretto di Krupki
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Minsk nel Distretto di Ljuban'
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Minsk nel Distretto di Minsk
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Minsk nel Distretto di Sluck
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšča della Regione di Minsk nel Distretto di Valožyn

Russia
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Arcangelo
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Nikol'skij rajon
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Njuksenskij rajon
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Novgorod
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Gdovskij rajon
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Porchovskij rajon
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nello Strugo-Krasnenskij rajon
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Sebežskij rajon nella Glembočinskaja volost'
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Sebežskij rajon nella Dubrovskaja volost'
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Sebežskij rajon nella Sikovickaja volost'
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Demidovskij rajon
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Rudnjanskij rajon
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nell'Ugranskij rajon
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Bel'skij rajon
 Dvorišče – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Lichoslavl'skij rajon

Ucraina
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšče dell'Oblast' di Ternopil'
 Dvorišče – nome russo del centro abitato di Dvoryšče dell'Oblast' di Žytomyr